Marcha může být:

Příjmení
 Jaroslav Marcha — Moravský spisovatel a básník.

Vesnice
 Marcha (Jakutsk) — vesnice v Jakutsku od roku 2004 součást Jakutsku
 Marcha (Oljokminský ulus) — vesnice v Oljokminském ulusu v Jakutsku

Řeka
 Marcha (přítok Viljuje) — řeka v Jakutsku, přítok Viljuje
 Marcha (přítok Leny) —  řeka v Jakutsku, přítok Leny
 Marcha (přítok Zanskaru) —  řeka v Ladakhu, přítok Zanskaru